Валенти́н Евгра́фович Ча́ленко (9 марта 1923 — 26 декабря 1978) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.

Биография 
Чаленко Валентин Евграфович родился 9 марта 1923 года в деревне Булгаковка в крестьянской семье. Работал в колхозе. Украинец.

Ушёл на фронт в 1941 году. Прошёл с боями от Сталинграда до Австрии.

4 декабря 1944 года в штабе полка командир отделения сапёров 183-го гвардейского стрелкового полка 59-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-го Украинского фронта сержант Чаленко В. Е. получил боевое задание: с десятью бойцами на рыболовецких лодках форсировать Дунай, высадиться на берег, который охранялся фашистами, разминировать его и обеспечить успешное форсирование реки всем полком. Кроме этого, не дать противнику возможности подорвать железнодорожный мост через Дунай и мост через канал, перекрыв противотанковыми минами автомагистраль, которая идёт на Будапешт. Ценою неимоверных усилий бойцы выполнили поставленную задачу.

За проявленные мужество и героизм при форсировании Дуная и обеспечив форсирование этой реки 183-м гвардейским стрелковым полком командиру саперного отделения Чаленко В. Е. Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.

После окончания Великой Отечественной войны приехал в город Снежное и до пенсии работал заместителем директора шахты № 27 («Миусская») по административно-хозяйственной части.

Скончался в возрасте 55 лет.

Семья 
Жена - Чаленко (Сухорукова) Екатерина Митрофановна (1921-2011)

Сын - Чаленко Александр Валентинович (1952-2002)

Сын - Чаленко Владимир Валентинович (р. 1956)

Внуки - Александр, Сергей, Екатерина

Правнуки - Чаленко Игорь, Анна

Жена — Тамара Николаевна (урожд. Кожухарь; 1929, с. Великая Виска, Кировоградская область — ?);
 дочь Елена (р. 1961).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
 орден Ленина;
 орден Красной Звезды;
 орден Славы III степени;
 медаль «За отвагу».

Память 
 В Снежном на здании горного техникума, где учился Герой, установлена мемориальная доска.
 Его имя увековечено на Поклонной горе в Москве.
 Имя Героя Чаленко В. Е. увековечено в музее ВОВ в Киеве под куполом монументальной скульптуры "Родина-Мать".

Примечания

Литература 
 
  Знаете, каким он парнем был? очерк В. А. Сухоруковой.

Ссылки 
 
 Чаленко Валентин Евграфович на сайте Снежнянского городского совета.
 Биография Чаленко Валентина Евграфовича на сайте Осмысляемая бессмысленность.

Сапёры Великой Отечественной войны
Похороненные в Донецкой области